Cesare Zacchi – arcivescovo cattolico italiano
 Gustavo Zacchi – calciatore italiano